Дисциплината 100 м бруст при жените от Плуването на летните олимпийски игри 2012 се провежда на 29 и 30 юли 2012 година в Олимпийския център за водни спортове.

Резултати

Серии

Полуфинали

Първи полуфинал

Втори полуфинал

Полуфинално преплуване

Финал

Източници 

Плуване на летните олимпийски игри 2012